Le Championnat de squash du British Open féminin 1998 est l'édition 1998 du British Open qui se déroule à la  National Indoor Arena à Birmingham du 22 mars au 5 avril 1998.

Michelle Martin remporte son sixième titre consécutif face à la championne du monde et tête de série  Sarah Fitz-Gerald. C'est la troisième finale consécutive entre ces deux joueuses.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de squash du British Open masculin 1998
 British Open

féminin 1998
British Open féminin
Compétition de squash à Birmingham
Sport en Angleterre en 1998
Sport en mars 1998
Sport en avril 1998